Bergschloss steht für
Bergschloß (Goethe), Gedicht
Bergschlössl, Linz, Oberösterreich

Siehe auch:
Bergschloßbrauerei
Bergschlößchen
Bergschlößchen Brauerei
Castel del Monte
Castle Mountain
Schloss Berg
Schlossberg